Laura Richardson (ur. 1962) – amerykańska polityczka, członkini Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia
 Laura J. Richardson (ur. 1963) – amerykańska wojskowa